Sebbene con cometa McNaught normalmente ci si riferisca alla Grande Cometa del 2007 (ufficialmente C/2006 P1 McNaught), scoperta strumentalmente nel 2006 e divenuta visibile a occhio nudo nel 2007, ci sono numerose comete scoperte o coscoperte da Robert H. McNaught che portano il suo nome e che possono occasionalmente e in specifici contesti essere chiamate allo stesso modo.

Quelle scoperte individualmente sono:

191P/McNaught
220P/McNaught
254P/McNaught
260P/McNaught
278P/McNaught
284P/McNaught
320P/McNaught
336P/McNaught
338P/McNaught
350P/McNaught
353P/McNaught
372P/McNaught
378P/McNaught
401P/McNaught
421P/McNaught
442P/McNaught
446P/McNaught
C/1987 U3 McNaught
C/2005 E2 McNaught
P/2005 J1 McNaught
P/2005 L1 McNaught
C/2005 L2 McNaught
C/2005 L3 McNaught
C/2005 S4 McNaught
C/2006 B1 McNaught
C/2006 E1 McNaught
C/2006 K1 McNaught
C/2006 K3 McNaught
C/2006 L2 McNaught
C/2006 P1 McNaught
C/2006 Q1 McNaught
C/2007 K6 McNaught
C/2007 M1 McNaught
C/2007 P1 McNaught
C/2007 T1 McNaught
C/2007 Y2 McNaught
C/2008 A1 McNaught
C/2008 J4 McNaught
P/2008 Y3 McNaught
C/2009 F2 McNaught
C/2009 F4 McNaught
C/2009 F5 McNaught
C/2009 K5 McNaught
P/2009 Q5 McNaught
C/2009 R1 McNaught
C/2009 T1 McNaught
C/2010 J2 McNaught
C/2011 C1 McNaught
C/2011 G1 McNaught
C/2011 L1 McNaught
C/2011 L2 McNaught
C/2011 L3 McNaught
C/2011 N2 McNaught
P/2011 P1 McNaught
C/2011 Q2 McNaught
C/2011 R1 McNaught
C/2012 C1 McNaught
C/2012 H2 McNaught
C/2012 K6 McNaught
P/2012 O1 McNaught
P/2012 O2 McNaught
C/2012 T4 McNaught
C/2012 Y3 McNaught
C/2013 E1 McNaught
C/2013 F3 McNaught
C/2013 G2 McNaught
C/2013 G7 McNaught
P/2013 J2 McNaught
C/2013 J3 McNaught
C/2013 O3 McNaught

In altre dodici comete McNaught è parte del nome: 

130P/McNaught-Hughes
262P/McNaught-Russell
318P/McNaught-Hartley
319P/Catalina-McNaught
C/1978 G2 McNaught-Tritton
C/1990 M1 McNaught-Hughes
C/1991 C3 McNaught-Russell
C/1991 Q1 McNaught-Russell
C/1991 R1 McNaught-Russell
C/1993 Y1 McNaught-Russell
C/1999 S2 McNaught-Watson
C/1999 T1 McNaught-Hartley